ZKD steht für:
 Moskau Leningrader Bahnhof (IATA-Code)
 Zentraler Kriminaldienst, eine Organisationseinheit bei den Polizeibehörden, meist dafür verantwortlich schwere Straftaten aufzuklären
 Zentraler Kurierdienst, ein Postdienst des Ministeriums des Inneren der DDR
 Zentrum für Kommunikationstechnik und Datenverarbeitung, Vorgänger des Informatikzentrums Landesverwaltung Baden-Württemberg (IZLBW)
 Zylinderkopfdichtung

ŻKD steht für:
 Żuławska Kolej Dojazdowa, eine Schmalspurbahn bei Danzig, ursprünglich Westpreußische Kleinbahnen AG

Abkürzung